Cormeilles (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Cormeilles (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Cormeilles-en-Parisis, municipi al departament de Val-d'Oise (regió de l'Illa de França)
 Cormeilles-en-Vexin, municipi al departament de Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Cantó de Cormeilles, cantó al districte de Bernay (departament d'Eure, regió de l'Illa de França)
 Cantó de Cormeilles-en-Parisis, cantó al districte d'Argenteuil (departament de Val-d'Oise, regió de l'Illa de França) 
 Montigny-lès-Cormeilles, municipi al departament de Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Saint-Pierre-de-Cormeilles, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, municipi al departament de l'Eure (Normandia)